De mannen speelden op de US Open in 2017 het enkelspel van 28 augustus tot en met 10 september 2017 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2017